Polskie pułki ułanów:
12 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego – pułk kawalerii polskiej okresu Księstwa Warszawskiego
12 Pułk Ułanów Królestwa Kongresowego – pułk kawalerii polskiej okresu Królestwa Kongresowego
 12 Pułk Ułanów Podolskich – pułk kawalerii polskiej okresu II RP
 12 Pułk Ułanów Podolskich  – pułk Polskich Sił Zbrojnych

Niemiecki pułk ułanów:
 12 Pułk Ułanów (Litewski) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 7 maja 1860; garnizon: Intersburg (Wystruć); przydział w 1914: I Korpus Armii Niemieckiej